Saint Grégoire l'Illuminateur ou  l'Illuminateur (en arménien , en grec ancien Γρηγόριος Φωστήρ, en hébreu גרגוריוס המאיר), né vers 257 et mort en 331, est le saint qui a évangélisé l'Arménie et qui en a été le premier catholicos.

Biographie 
Il naît en Arménie vers 257, et grandit à Césarée, où il vit dans un milieu chrétien. Il a deux enfants, Aristakès et Vertanès.

 devient, en 298, roi d'Arménie. Le souverain, qui est païen, désire restaurer les fêtes de la déesse Anahit. Grégoire, qui est chrétien, exprime son mécontentement et n'accepte pas d'y participer. Le roi décide de le jeter dans une fosse profonde à Khor Virap, qui sera appelée « Prison de saint Grégoire ». Miraculeusement, Grégoire survivra parmi les serpents et scorpions qui pullulent dans la fosse.

En 301, Tiridate, qui a martyrisé des chrétiens, notamment sainte Hripsimé et sainte Gayané, tombe malade. D'après la légende, il aurait été victime de thérianthropie, se prenant pour un sanglier (ou un loup). Sur conseil de sa sœur, il décide de libérer Grégoire et le fait venir auprès de lui pour le soigner. Grégoire le guérit miraculeusement. Reconnaissant, Tiridate se convertit au christianisme ainsi que toute son armée et bientôt tout le peuple. Les temples païens sont détruits. Grégoire fait bâtir des églises et devient officiellement catholicos d'Arménie, le premier de l'histoire, faisant du royaume le plus ancien état chrétien au monde. Il se fait ordonner évêque de Césarée de Cappadoce, d'où il ramène les reliques de saint Jean-Baptiste et d'Athanagène, martyr.

L'Église d'Arménie existait, certes plus ou moins superficiellement et de manière presque légendaire, avant Grégoire l'Illuminateur ; mais il en est le réel créateur, fonde des évêchés. Les conversions sont nombreuses.

Grégoire meurt vers 331. Ses descendants directs, dont ses deux fils, forment une dynastie (les Grégorides), laquelle contrôle ensuite le catholicossat arménien pendant une centaine d'années et s'oppose parfois à la famille royale arsacide.

Postérité 
L'Église apostolique arménienne, indépendante, est également surnommée grégorienne. Le 30 septembre (la fête la plus importante en Arménie) est la Saint-Grégoire.

Famille

Églises dédiées à saint Grégoire l'Illuminateur

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire de l'Arménie
 Église apostolique arménienne
 Khor Virap

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 
 NetArménie

Saint catholique et orthodoxe du IVe siècle
Saint catholique et orthodoxe d'Arménie
Saint arménien
Catholicos apostolique arménien
Évangélisateur
Nardò
Décès en 331